Azambuja, une ville portugaise.

 Diogo de Azambuja (1432-1518), un officier militaire portugais qui participa à l'exploration et à la colonisation de l'Afrique ;
 Lucien d'Azambuja (1884-1970), un astronome français ;
 Reinaldo Azambuja (1963-), un agriculteur et homme politique brésilien.